Лига чемпионов КОНКАКАФ 2013/14 — 6-й розыгрыш Лиги чемпионов КОНКАКАФ, а всего — 49-й розыгрыш главного футбольного турнира, проводимого КОНКАКАФ, футбольным органом Северной Америки, Центральной Америки и Карибского бассейна. Победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2012/13 мексиканский клуб «Монтеррей» не мог защитить свой титул, поскольку не прошёл национальный отбор.

Победителем турнира стал клуб из Мексики «Крус Асуль», обыгравший в двухматчевом финале другой мексиканский клуб «Толука». Для него это 6-й титул, но первый, завоёванный в рамках Лиги чемпионов (первые пять он завоевал в формате Кубка чемпионов КОНКАКАФ). «Крус Асуль» стал представителем КОНКАКАФ на клубном чемпионате мира 2014, который прошёл в Марокко.

Отбор 
В Лиге чемпионов КОНКАКАФ 2013/2014 принимали участие 24 команды из Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна. 9 команд представляли Северную Америку, 12 — Центральную Америку и 3 — Карибский бассейн. Команды могли быть дисквалифицированы и заменены командой из другой страны, если у клуба не было доступного стадиона, который отвечал требованиям безопасности КОНКАКАФ. Если клубный стадион не отвечал списку требований, то клуб мог использовать другой подходящий стадион в своей стране. Однако, если по-прежнему было установлено, что клуб не был способен обеспечить соответствующие удобства, он рисковал потерять своё место в турнире и быть заменённым.

Северная Америка 
Североамериканский футбольный союз делегировал в Лигу чемпионов 9 команд. Мексике и США были выделены по четыре места (больше всего среди стран из КОНКАКАФ), тогда как Канаде было выделено одно.

От Мексики в групповом этапе участвуют победители Апертуры и Клаусуры (место в корзине A при жеребьёвке группового этапа) и вторые команды этих турниров (в корзину B).

Для США три из четырех мест определялись в регулярном сезоне и плей-офф MLS, тогда как четвертая позиция досталась обладателю Открытого кубка США. Победители MLS Supporters’ Shield и Кубка MLS попадали в корзину A, а финалист Кубка MLS и обладатель Открытого кубка США попадали в корзину B.

Победитель чемпионата Канады получил единственную путёвку от Канады в корзине B.

Центральная Америка 
От Центральноамериканского футбольного союза в Лиге чемпионов участвовали 12 команд. Если один или несколько клубов исключаются, то он заменяется другим клубом из Центральной Америки. Замена основывается на результатах в предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов.

Для представителей Центральной Америки, которые квалифицируются через раздельные турниры, где чемпион определяется в плей-офф, победитель получал главную путёвку от страны. Для стран, где чемпион определяется после двухкругового турнира, главную путёвку получала команда, набравшая наибольшее количество очков. Путёвки были разделены между странами следующим образом:
 Чемпионы Коста-Рики, Гондураса, Гватемалы и Панамы попали в корзину A.
 Чемпион Сальвадора и вторые команды Коста-Рики и Гондураса попали в корзину B.
 Вторые команды Гватемалы, Панамы и Сальвадора и чемпионы Никарагуа и Белиза попали в корзину C.

Карибский бассейн 
Три позиции в корзине C были выделены трём лучшим командам клубного чемпионата Карибского бассейна.

Участники 

 Примечания
  КР: Поскольку Белиз не смог представить стадиона, отвечающего правилам КОНКАКАФ для проведения соревнований Лиги чемпионов, то место, зарезервированное за Белизом было предоставлено Коста-Рике в соответствии с результатами Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2012/13.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка группового этапа состоялась 3 июня 2013 в городе Дорал, США.

На групповом этапе 24 команды делились на 8 групп по 3 команды, в каждой группе по одной команде из каждой из трёх корзин. Расположение команд в корзинах было основано на числе мест их национальной ассоциации. Команды из одной ассоциации (включая команды, получившие «wildcard», которые занимали место команды из другой ассоциации) не могли попасть в одну группу, и гарантировано, что в каждой группе было по одному представителю от США и Мексики, что означало, что американские и мексиканские команды не сыграют между собой на групповом этапе.

Групповой этап 
Матчи в каждой группе игрались по круговой схеме, где каждая команда играла друг с другом дома и на выезде. Победитель каждой из групп попадал в раунд плей-офф.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5 

 «Сан-Хосе Эртквейкс» занял первое место в группе по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. «Монреаль Импакт» стоит выше «Эредии» по большему числу забитых мячей.

Группа 6

Группа 7

Группа 8 

 «Картахинес» стоит выше «Исидро Метапан» в турнирной таблице согласно итогам личных встреч.

Раунд плей-офф

Посев 
8 команд получили номер посева на основе своего результата в матчах группового этапа.

Сетка 
Сетка раунда плей-офф была составлена на основе посева команд следующим способом:
 Четвертьфиналы: № 1 — № 8 (ЧФ1), № 2 — № 7 (ЧФ2), № 3 — № 6 (ЧФ3), № 4 — № 5 (ЧФ4), команды с посевом от 1 до 4 играют ответный матч дома.
 Полуфиналы: победитель ЧФ1 — победитель ЧФ4 (ПФ1), победитель ЧФ2 — победитель ЧФ3 (ПФ2), победители ЧФ1 и ЧФ2 играют ответный матч дома.
 Финалы: победитель ПФ1 — победитель ПФ2, победитель ПФ1 играет ответный матч дома.

Четвертьфинал

Полуфиналы

Финал 

 «Крус Асуль» победил за счёт правила гола, забитого на чужом поле.

Награды турнира

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Лига чемпионов КОНКАКАФ 2013/2014 на сайте RSSSF

2013/2014
2013 год в футболе
2014 год в футболе